34-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1993 () проводился в городе Брандон (Манитоба) c 27 февраля по 6 марта 1993 года. В провинции Манитоба чемпионат проводился в 4-й раз, в Брандоне — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1993, который состоялся в марте-апреле 1993 в городе Женева (Швейцария), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 1994.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Сандра Питерсон; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Манитоба (скип Морин Бонар). 3-е место заняла команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Энн Мерклингер).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 
{| class="wikitable" style="vertical-align:top"
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойклуб
| Конни ЛалибёртеЛори АлленКэти ГотьеДжанет АрноттКоринн УэббFort Rouge CC, Виннипег
| Шэннон КлейбринкСандра ДженкинсSally ShigehiroJoanne WrightГленис БаккерCalgary Winter Club, Калгари
| Джулия СаттонДжоди СаттонМелисса СолигоKarri WilliamsЭлейн Дагг-ДжексонJuan de Fuca CC, Виктория
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойклуб
| Agnes CharetteChantal OsborneFrance CharetteSylvie DanielBerenadette LafrenierBuckingham CC, Букингем
| Морин БонарLois FowlerAllyson BellRhonda FowlerGerri CookeBrandon CC, Брандон
| Колин ДжонсХизер РэнкинKay ZinkМэри-Энн АрсеноHelen RadfordHalifax CC, Галифакс
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойклуб
| Nancy McConneryLeanne PerronSandy ComeauDenise CormierLynn MacKenzieThistle St. Andrews CC, Сент-Джон
| Maria ThomasCathy CunninghamKathy KerrKathy BrophyLaura PhillipsSt. John’s CC, Сент-Джонс
| Энн МерклингерTheresa BreenPatti McKnightAudrey FreyКристин ТюркоттRideau CC, Оттава'
|-
! !!!!!!
|- style="vertical-align:top"
|четвёртыйтретийвторойпервыйзапаснойклуб| Angela RobertsSara GatchellJanice MacCullumNancy ReidLeslie AllanSilver Fox CC, Summerside| Сандра ПитерсонДжен БеткерДжоан МаккаскерМарсия ГудерайтАнита ФордCaledonian CC, Реджайна| Kelly KayloШэрон КормьеWendy OndrackDebbie MossCheryl BurlingtonYellowknife CC, Йеллоунайф|}
(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

 Результаты соревнований 

 Групповой этап Турнирная таблица после окончания группового этапа''

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1993 и чемпионате Канады 1994 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1993 года названный в честь Мэйбл Митчелл (), получила Лори Аллен (команда Канады).

Примечания

Ссылки 
 1993 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone

Видео (полные записи матчей):

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1993
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1993

1993
Спорт в Канаде в 1993 году
Спортивные соревнования в Брандоне (Манитоба)